Генеалогия Вельфов (лат. Genealogia Welforum) — составленная на латинском языке неизвестным автором ок. 1126 г. история немецкой ветви рода Вельфов. История рода изложена со второй половины IX в. до начала XII в.

Издания 
 Genealogia Welforum / ed. G. Waitz // MGH SS. T. XIII. Hannover, 1881, p. 733—734.

 Historia Welforum neu heraugegeben, uebersetzt und erlaeutert von Erich Koenig (Schwaebusche Chroniken der Stauferzeit. Herausgegeben von Wuertt. Kommission fuer Landesgeschichte. Bd- 1). Stuttgart-Berlin. 1938.

 Geschichte der Welfen. Phaidon. Essen 1996.

 Латиноязычные источники по истории Древней Руси. Германия. Вып. I. Середина IX — первая половина XII в. — М. Институт истории АН СССР, 1989.

Переводы на русский язык 
 Генеалогия Вельфов  в переводе М. Б. Свердлова на сайте Восточная литература

 Генеалогия Вельфов  в переводе О. Бурнгарда на сайте Восточная литература

 Генеалогия Вельфов  в переводе А. Г. Алексаняна на сайте Восточная литература

Примечания

Ссылки 
  из Monumenta Germaniae Historica

Германские хроники